Ha ottenuto il titolo di Maestro internazionale femminile nel 2021.

Principali risultati
Tre volte vincitrice del campionato del mondo giovanile femminile: under-10 nel 2019, under-12 nel 2020 e under-12 nel 2021.

Nel 2021 ha vinto il campionato del mondo rapid femminile under-12, disputato online.

In aprile 2022 si è classificata seconda, dietro a Irina Krush, nella sezione femminile della American Cup.

Ha ottenuto il suo più alto rating FIDE in maggio 2022, con 2344 punti Elo, al 6º posto assoluto tra le giocatrici americane e al 1º posto nel mondo nella categoria under-14.

Il suo principale allenatore è il GM Dmitry Gurevich.

Note

Collegamenti esterni